Брэкстон Брэгг (; 22 марта 1817 — 27 сентября 1876) — офицер армии США, позже генерал Армии Конфедеративных Штатов Америки. Главнокомандующий Западным театром военных действий во время Гражданской войны в США. В память о нём названа одна из крупнейших военных баз армии США Форт-Брэгг.

Ранние годы 

Брэкстон Брэгг родился в Уоррентоне, штат Северная Каролина. Он был одним из шести сыновей Томаса и Маргариты Кросланд Брэгг. Одним из его старших братьев был будущий генеральный прокурор Конфедерации, Томас Брэгг. Ходил слух, что его мать сидела в тюрьме за убийство свободного негра, и были также слухи, что сам Брэгг родился в тюрьме. Однако биографы считают, что семья Брэгга все же была вполне законопослушной. Семья Брэггов считалась бедной, но у отца хватило средств направить Брэкстона в Уоррентонскую Академию, одну из лучших в штате. В своих многочисленных письмах Брэгг впоследствии тепло вспоминал отца, но никогда не упоминал о матери.

Когда Брэкстону исполнилось 10 лет, отец решил избрать для него военную карьеру и попытался устроить сына в военную академию Вест-Пойнт. Это ему удалось, когда старший сын Брэгга, Джон, был избран в законодательное собрание штата и добился содействия сенатора Уильяма Магнума. Брэкстон поступил в академию в возрасте 16-ти лет. Он попал в один класс с будущими генералами гражданской войны: Джозефом Хукером, Джоном Пембертоном, Джубалом Эрли, Джоном Седжвиком и Уильямом Уокером. Обладая хорошей памятью, Брэгг неплохо учился, в 1837 году окончил Вест-Пойнт пятым из 50-ти кадетов, и был определён в 3-й артиллерийский полк в звании второго лейтенанта.

Военная служба 
По окончании академии Брэгг был направлен на службу в форт Монро, а затем, в том же году, отправлен во Флориду для участия во второй семинольской войне (1837 - 1838). В 1838 году он участвовал в депортации индейцев чероки. 7 июля 1838 года он получил звание первого лейтенанта.

В 1838 - 1839 годах снова участвовал в семинольской войне. В 1840 года находился на рекрутской службе. В 1840 - 1842 годах снова воевал во Флориде, в 1842 - 1845 годах служил в гарнизоне Сент-Огастина во Флориде. В 1845 году участвовал в оккупации Техаса.

Мексиканская война 
Когда началась техасская кампания американо-мексиканской войны, Брэгг участвовал (3-9 мая) в обороне форта Браун, за что получил временное звание капитана, датированное 9-м мая. 18 июня 1846 года Брэгг получил звание капитана регулярной армии.

Во время Северомексиканской кампании он участвовал в походе Тейлора на Монтеррей и в штурме Монтеррея.

За храбрость при Монтеррее он получил временное звание майора, датированное 23-м сентября.

В сентябре 1847 года мексиканская армия атаковала армию Тейлора у ранчо Буэна-Виста. В ходе сражения при Буэна-Виста Брэгг командовал артиллерийской батареей.

За проявленную при Буэна-Виста храбрость он получил временное звание подполковника, датированное 23 сентября 1847 года. 

3 января 1856 года Брэгг он вышел в отставку и поселился в луизианском округе Лафурш, где управлял сахарной плантацией. В 1859-1861 он так же был членом правления комитета общественных работ (Board of Public Works) в Луизиане.

Гражданская война 
С началом Гражданской войны в США Брэкстон Брэгг вступил в армию Конфедерации в звании генерал-майора. В 1861 году участвовал в осаде форта Пикенс в заливе Пенсакола.

В начале 1862 года Брэгг был откомандирован в армию Миссисипи. После сражения при Шайло, где Брэгг командовал корпусом, он был повышен в звании и сменил Пьера Борегара на посту командующего войсками западного округа. В последний день 1862 года Брэгг возглавил блестящую атаку на позиции северян при Мерфрисборо (Кентукки), но не смог этот успех закрепить и покинул штат, отступив в Джорджию.

Брэгг был назначен командующим Теннессийской армией, которой предстояло проявить отвагу у Чикамуги и Чаттануги. Но вместо того, чтобы несколькими ударами уничтожить вражескую армию Уильяма Роузкранса, Брэгг загнал её в Чаттанугу и начал многомесячную осаду города, оказавшуюся на деле  «ожиданием Гранта».

К этому периоду относится череда конфликтов Брэгга со своими подчиненными генералами — Джеймсом Лонгстритом и Саймоном Букнером, которых вынудил обратиться к президенту Дэвису с просьбой о смещении командующего. Президент, которого с Брэггом связывали теплые дружеские отношения, оставил его во главе осаждающей армии. Брэгг неосмотрительно направил соединения ненадежных генералов в Восточный Теннесси. Ослабленная этим шагом армия не смогла устоять под ударами северян.

Дэвис снял Брэгга с должности командующего Теннесийской армией и назначил его своим военным советником. Когда шумиха вокруг поражения при Чаттануге утихла, Брэгг вернулся в действующую армию и закончил войну в чине командующего дивизией  армии Джозефа Джонстона, подчинившись его приказу о капитуляции  на станции Дархэм 26 апреля 1865 года.

После войны Брэгг служил главным инженером штата Алабама.

Примечания

Ссылки 
 Биография Брэкстона Брэгга. 
 Register of Officers and Graduates of the United States Military Academy Class of 1837

Литература 
 
 Hallock, Judith Lee. Braxton Bragg and Confederate Defeat. Vol. 2. Tuscaloosa: University of Alabama Press, 1991. .
 Hewitt, Lawrence L. "Braxton Bragg." In The Confederate General, vol. 1, edited by William C. Davis and Julie Hoffman. Harrisburg, PA: National Historical Society, 1991. .
 Martin, Samuel J. General Braxton Bragg, C.S.A.. McFarland: First edition, 2011. . .
 Hess, Earl J. Braxton Bragg: The Most Hated Man of the Confederacy. University of North Carolina Press, 2016. 
  

Выпускники Военной академии США
Участники Американо-мексиканской войны
Генералы армии Конфедерации